Le tournoi de tennis de Miami est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1986 se dispute à Boca Raton du 10 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Steffi Graf, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Pam Shriver et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (ATP 1986)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 1986 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1986
Miami
Tennis aux États-Unis en 1986
Compétition de tennis à Boca Raton
Sport en février 1986